Торо Вијехо има више значења:

 Торо Вијехо (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Торо Вијехо (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику